Trevor ist im englischen Sprachraum ein männlicher Vorname sowie Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Trevor geht zurück auf einen walisischen Herkunftsnamen; er ist gebildet nach einem Familiennamen, der ursprünglich von einem Ortsnamen mit der Bedeutung „großes Dorf“ abgeleitet war (walisisch tref für Dorf und mawr für groß).

Namensträger

Vorname 

 Trevor Baylis (1937–2018), britischer Erfinder
 Trevor Bayne (* 1991), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Trevor Berbick (1954–2006), jamaikanischer Schwergewichtsboxer
 Trevor Blokdyk (1935–1995), südafrikanischer Autorennfahrer
 Trevor Bolder (1950–2013), britischer Rock-Bassist
 Trevor Brooking (* 1948), englischer Fußballspieler und -trainer
 Trevor Cherry (1948–2020), englischer Fußballspieler und -trainer
 Trevor Cilia (* 1983), maltesischer Fußballspieler
 Trevor Daley (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Trevor Dunn (* 1968), US-amerikanischer Komponist und Bassist
 Trevor Elhi (* 1993), estnischer Fußballspieler
 Trevor Eve (* 1951), britischer Schauspieler
 Trevor Fehrman (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Trevor Ferguson (* 1947), kanadischer Schriftsteller und Dramatiker
 Trevor Francis (* 1954), englischer Fußballspieler und -trainer
 Trevor Guthrie (* 1973), kanadischer Sänger
 Trevor Horn (* 1949), britischer Musikproduzent, Musiker und Komponist
 Trevor Howard (1913–1988), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Trevor Huddleston (1913–1998), britischer anglikanischer Erzbischof und Kämpfer gegen die Apartheid in Südafrika
 Trevor Immelman (* 1979), südafrikanischer Profigolfer
 Trevor Jones (* 1949), südafrikanischer Filmkomponist
 Trevor Kidd (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Trevor Kronemann (* 1968), US-amerikanischer Tennisspieler
 Trevor Linden (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Trevor Morgan (* 1986), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Trevor Morris (* 1970), kanadischer Filmkomponist
 Trevor Noah (* 1984), südafrikanischer Moderator
 Trevor Nunn (* 1940), britischer Theater- und Filmregisseur
 Trevor W. Payne (* 1948), kanadischer Musiker, Komponist und Hochschullehrer
 Trevor Pinnock (* 1946), britischer Dirigent und Cembalist
 Trevor Rabin (* 1954), südafrikanischer Rock-Musiker und -Komponist
 Trevor Richards (* 1945), britischer Jazzmusiker (Schlagzeug) und Bandleader
 Trevor Sargent (* 1960), irischer Politiker (Green Party)
 Trevor Sinclair (* 1973), englischer Fußballspieler
 Trevor Smith, Baron Smith of Clifton (1937–2021), britischer Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Trevor Smith (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Trevor Steven (* 1963), englischer Fußballspieler
 Trevor Strnad (1981–2022), US-amerikanischer Metal-Sänger
 Trevor Taylor (1936–2010), britischer Formel-1-Rennfahrer
 Trevor Tomkins (1941–2022), britischer Jazzschlagzeuger
 Trevor Wilkinson (1923–2008), britischer Automobilkonstrukteur und Unternehmer
 Trevor Żahra (* 1947), maltesischer Romanautor, Poet und Illustrator

Familienname 
 Claire Trevor (1910–2000), amerikanische Schauspielerin
 Elleston Trevor (1920–1995), britischer Schriftsteller
 George Rice-Trevor, 4. Baron Dynevor (1795–1869), britischer Adliger und Politiker, Mitglied des House of Commons
 Hugh Trevor-Roper (1914–2003), britischer Historiker
 Jack Trevor (1893–1976), britischer Schauspieler
 Rachel Trevor-Morgan, britische Haute-Couture-Modistin
 Ranking Trevor (Maxwell Grant; 1960–2012), jamaikanischer Musiker
 William Trevor (1928–2016), irischer Schriftsteller

Weiteres

Ortschaften 
 Trevor (Wisconsin), USA
 Trevor (Wrexham), Wales

Projekt 
 Trevor Project, US-amerikanische non-profit-LGBT-Organisation

Tiere 

 Trevor (Ente) († 2019), einzige Ente auf der Pazifikinsel Niue

Weblinks 
 Trevor auf en.wiktionary.org

Siehe auch 
 Morbus Trevor

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Walisischer Personenname
Englischer Personenname